Kanno ist der Familienname folgender Personen:

 Aya Kanno (* 1980), japanische Manga-Zeichnerin
 Hiroyuki Kanno († 2011), japanischer Videospielentwickler 
 Masaaki Kanno (* 1960), japanischer Fußballspieler
 Mitsuaki Kanno (1939–1983), japanischer Jazzpianist, Arrangeur und Filmkomponist
 Mohamed Kanno (* 1994), saudi-arabischer Fußballspieler
 Shigeru Kanno (* 1959), japanischer Dirigent und Komponist
 Shōta Kanno (* 1984), japanischer Fußballspieler
 Kanno Sugako (1881–1911), japanische anarchafeministische Journalistin
 Tetsuya Kanno (* 1989), japanischer Fußballspieler
 Yōko Kanno (* 1964), japanische Komponistin

Siehe auch:
 Kano (Begriffsklärung)